Бокоч — фамилия. Распространена в Венгрии и Закарпатье. Известные носители:

 Василий Андреевич Бокоч (род. 1945) — украинский певец (баритон). Народный артист Украины.
 Томаш Бокоч (1442—1521) — венгерский религиозный, политический и государственный деятель, кардинал, примас Венгерского королевства.